George Romney (1734–1802) – brytyjski malarz
 George S. Romney (1874–1935) – amerykański misjonarz mormoński, rektor Ricks Academy
 G. Ott Romney, George Romney (1892–1973) – amerykański futbolista
 George W. Romney (1907–1995) – amerykański polityk, sekretarz urbanizacji
 Scott Romney, George Romney (ur. 1941) – amerykański prawnik i polityk